Puchar Europy Par U-19 na Żużlu 2019 – 2. edycja Pucharu Europy par U-19 na żużlu. W ramach turnieju rozegrano wyłącznie zawody finałowe, które odbyły się 22 czerwca 2019 roku w czeskim Pilźnie.

Pucharu, wywalczonego w 2018 roku w Žarnovicy, broniła reprezentacja Polski.

Wyniki

Finał 
Opracowano na podstawie źródła.

 Gospodarz:  Pilzno
 Data: 22 czerwca 2019
 Stadion: Stadion Żużlowy w Pilźnie
 Widzów: b.d.
 Sędzia:  Mika Laukkanen

Zobacz też 
 Indywidualny Puchar Europy U-19 na Żużlu 2019

Uwagi

Przypisy 

2019
2019 w sporcie żużlowym
2019 w Czechach
Sport w Pilźnie